Valtin ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Valtin (1905–1951), deutscher Autor, Opfer des Stalinismus und Kommunist
 Renate Valtin (* 1943), deutsche Erziehungswissenschaftlerin

Siehe auch:

 Faltin
 Le Valtin